Гильермо Вискарра Брукнер (; 7 февраля 1993, Санта-Крус-де-ла-Сьерра) — боливийский футболист, вратарь клуба «Ориенте Петролеро» и сборной Боливии.

Карьера

Клубная карьера 
Ещё в молодом возрасте переехал в Бразилию, где прожил более шести лет, занимаясь в местных футбольных школах. В 2013 году присоединился к основному составу клуба «Витория», но в официальных матчах за него не играл.

В сезоне 2014/15 отдан в аренду в боливийский «Боливар». Дебютный матч в новой команде сыграл 21 сентября 2014 года против «Спорт Бойз» (0:5), выйдя на замену на 59-й минуте после удаления основного вратаря Ромеля Киньонеса. Сыграв шесть матчей в течение сезона, вратарь стал вместе со своим клубом двукратным чемпионом Боливии (Апертура и Клаусура 2014/15).

В следующем сезоне играл на правах аренды за другой боливийский клуб «Ориенте Петролеро», в котором боролся за место основного вратаря с аргентинцем Маркосом Аргуэльо. В составе клуба Вискарра провёл 16 матчей.

Карьера в сборной 
В январе 2013 года принимал участие в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд, сыграл во всех четырёх матчах своей команды, которая заняла последнее место на групповом этапе.

В главную сборную Боливии впервые вызван в феврале 2013 года перед матчем с Гаити, но остался тогда в запасе. Затем ещё несколько раз призывался в команду в качестве запасного вратаря. Впервые вышел на поле в составе национальной команды 29 мая 2016 года в игре против сборной США, отыграл все 90 минут и пропустил четыре мяча.

В июне 2016 года был включён в состав сборной для участия в Кубке Америки, но на поле не выходил.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на transfermarkt.de

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»